Tenisový turnaj WTA Internazionali BNL d'Italia 2011 se konal ve dnech 9. – 15. května v Římě, hlavním městě Itálie venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie Premier 5 a byl součástí WTA Tour 2011. Odměny činily 2 000 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Prvních osm nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.
  Caroline Wozniacká (semifinále)
  Francesca Schiavoneová (čtvrtfinále)
  Viktoria Azarenková (čtvrtfinále, skreč pro zranění)
  Li Na (semifinále)
  Jelena Jankovićová (čtvrtfinále)
  Samantha Stosurová  (finále)
  ' Maria Šarapovová (vítězka)
  Agnieszka Radwańská (2. kolo)
  Marion Bartoliová (2. kolo)
  Šachar Pe'erová (3. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (1. kolo)
  Andrea Petkovicová (2. kolo)
  Ana Ivanovićová (2. kolo)
  Kaia Kanepiová (1. kolo)
  Flavia Pennettaová (1. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Čtyřhra

Nasazení párů 
První čtyři nasazené páry měly v 1. kole volný los.
  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (semifinále)
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (finále)
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (2. kolo)
  Maria Kirilenková /  Jelena Vesninová (1. kolo, odstoupily)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Meghann Shaughnessyová (čtvrtfinále)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (2. kolo)
  María José Martínezová Sánchezová /  Anabel Medinaová Garriguesová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Rome Masters
Sport v Itálii v roce 2011